Rolón ist der Familienname folgender Personen:

 Ismael Rolón (1914–2010), paraguayischer römisch-katholischer Erzbischof
 José Rolón (1876–1945), mexikanischer Komponist
 Máximo Rolón (* 1934), paraguayischer Fußballspieler
 Porfirio Rolón (~1918–2006), paraguayischer Fußballspieler
 Raimundo Rolón (1903–1981), paraguayischer Politiker
 Ramón Alberto Rolón Güepsa (* 1959), römisch-katholischer Bischof von Montería
 Víctor Hugo Rolón Garrido (1979–2015), Werkstoffwissenschaftler an der TU Berlin
 Zacarías Ortiz Rolón (1934–2020), paraguayischer Ordensgeistlicher, Bischof von Concepción en Paraguay

Rolón bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Rolón (Argentinien), Ort in der zentralargentinischen Provinz La Pampa
 Arroyo Rolón, Fluss im Westen Uruguays